Lidasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lidasjön, Halland, sjö i Laholms kommun, 
Lidasjön, Småland, sjö i Emmaboda kommun,  (22,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn